Loopsheid, geslachtsdrift, het 'loops' zijn
 Loops (album), een muziekalbum van de Britse gitarist Tony Harn